Рахмоналиев:
 Рахмоналиев, Бахром Маъруфжонович (род. 1989) — узбекский филолог и политический деятель.
 Рахмоналиев, Умарали (род. 2003) — узбекский футболист.